HostCMS — коммерческая многосайтовая система управления содержимым (CMS), разработанная российской компанией «Хостмэйк» и являющаяся одной из старейших CMS на российском рынке. Распространяется под проприетарной лицензией с открытым исходным кодом.

Описание 
Имеет встроенный ORM, построитель запросов QueryBuilder, хелперы. Использует технологию AJAX в клиентском разделе и центре администрирования. С версии 6.0 предоставляет возможность редактирования содержимого страниц без перехода в центр администрирования.

Области применения 
Модули, входящие в HostCMS, позволяют создать сайт практически любого назначения. Сами же разработчики системы позиционируют свой продукт как инструмент для разработки сайтов различной направленности — от небольших корпоративных сайтов до контент-проектов и интернет-магазинов. Лучше всего, по мнению аналитиков, на HostCMS получится организовать корпоративный сайт или же интернет-магазин. Стоит отметить, что эти возможности доступны даже в бесплатной версии. В том числе модуль интернет-магазина с возможностью обмена данными с «1С» и приемом платежей всех видов. При этом конкурирующие системы за такие возможности просят дополнительную оплату, поэтому эксперты считают такие возможности одним из преимуществ данной CMS.

История 
Компания «Хостмэйк» основана в апреле 2002 года (c 2005 года — ООО «Хостмэйк»), основным видом деятельности является разработка программного обеспечения. Разработка HostCMS началась в 2003 году. Первоначально система разрабатывалась как внутренний продукт компании с целью упрощения работы с разрабатываемыми сайтами. Постепенно клиенты стали запрашивать возможность приобретения системы в виде законченного коробочного решения. В итоге 1 ноября 2005 года на рынок вышла версия 3.0.

Позиции в рейтинге платных CMS 
По состоянию на декабрь 2017 года «HostCMS» занимает пятое место в рейтинге платных тиражных CMS по версии itrack.ru с долей в 4,10 %. В общем рейтинге CMS «HostCMS» занимает шестнадцатое место с долей 0,69 %.
Этот рейтинг составляется по информации о реальных установках на сайтах — данные для анализа собирает программа-«паук», которая регулярно обходит все сайты в зоне .ru.

Системные требования 
HostCMS предъявляет относительно низкие требования к хостингу.

Веб-сервер 
Система управления HostCMS поддерживает работу под управлением Apache (1.3.x, 2.x) или Microsoft IIS 7.

Apache версии 1.3.x, 2.x, дополнительные модули 
 mod_rewrite;
 mod_php;
 mod_security должен быть отключен.

Microsoft IIS 7 
Необходима установка ISAPI_Rewrite.

PHP 
Версии 5.4.x — 5.6.x, 7.0.x — 7.4.x, 8.0.x, 8.1.x
 Image Processing and GD;
 Zlib Compression;
 iconv;
 JSON;
 Multibyte String;
 SimpleXML;
 Libxslt;
 IMAP;
 Не менее 32 Мб доступной памяти. Рекомендовано 64 Мб.

MySQL 
MariaDB 10.2+, MySQL 5.0.xx — 8.0.xx

Администрирование сайта 
Для администрирования сайта необходимо иметь один из следующих браузеров:
 Firefox 92 и выше;
 Opera 86 и выше;
 Google Chrome 92 и выше;
 Safari 14 и выше,
 EDGE 79 и выше.

Редакции 
В настоящее время система распространяется в пяти редакциях. Функциональность бесплатной версии HostCMS с красноречивым названием «Халява», по мнению экспертов, весьма неплоха и для многих сайтов её будет более чем достаточно. Помимо неё существуют платные редакции «Мой сайт», «Малый бизнес», «Бизнес» и «Корпорация». Данные версии еще более функциональны и предоставляют такие необходимые дополнения как поиск по сайту, резервное копирование, форум, ускорение работы, управление рекламой, а также всевозможные интерактивные модули: опросы, рассылки и системы обработки запросов. Более того техническая поддержка оказывается только пользователям имеющим лицензию.

Примечания

Ссылки 
 
 

Системы управления содержанием, разработанные в России